A lány a vonaton (2015), Paula Hawkins regénye
A lány a vonaton 2016-ban bemutatott amerikai film, rendezte: Tate Taylor